Rua — quando esta é pequena e/ou estreita
Viela (instrumento musical) — instrumento de cordas medieval, semelhante ao violino